Идвор () — село в Сербии, в общине Ковачица, в Южно-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 1198 жителей (по переписи населения 1991 года — 1308 жителей).

Село находится в 13 км от Ковачицы. Идвор — родина физика Михаила Пупина (1854—1935), который в 1899 году изобрёл способ увеличения дальности связи по телефонной линии включением в неё специальных катушек индуктивности. В селе есть музей учёного.

Демография 
В селе Идвор, по переписи 2002 года проживали 960 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 42,0 лет (39,8 года у мужчин и 44,0 года у женщин). В селе есть 372 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 3,22.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Воеводины